Maglić, planina u BiH, na državnoj granici s Crnom Gorom (2.386 m)
 Maglić (vrh), planinski vrh u predjelu Kuči, Crna Gora 
 Maglić (Bački Petrovac, Srbija), naselje u općini Bački Petrovac, u Srbiji